Join Together/Baby Don't You Do It – singolo dei The Who del 1972
Join Together – raccolta dei The Who del 1982
Join Together – album dal vivo dei The Who del 1990